Гиллель (реже Хиллель; ; ; Гиллел; Хиллел) — мужское имя.

В хронологическом порядке
 Гиллель (75 до н. э. — ок. 5—10 н. э.) — вавилонянин, иудейский законоучитель и основатель фарисейской школы, называвшейся по его имени «» (дом Гиллеля).
  (III век) — учёный второго поколения амораев, сын Гамлиила III и брат Иегуды II.
  (330—365) — наси (патриарх); сын и преемник .
  (XII век) — греческий талмудист, ученик Раши.
 Гиллель бен Самуэль (1220—1295) — веронский врач, философ и талмудист.
 Гиллель Айн (псевдоним; 1926—1990) — израильский поэт и писатель.

См. также 
 Гилель (движение)
 Гилель
 Хилель
 Хиллель

Примечания